Самойлов — російське прізвище. Походить від чоловічого імені Самійло (), яке було дуже популярне в Росії аж до кінця XIX ст. В свою чергу ім'я Самійло походить від давньоєврейського Самуїл  Шмуель — почутий Богом.

 Борис Самойлов — персонаж російсько-українського серіялу «Зцілення коханням».
 Самойлов Броніслав Олегович (1985) — білоруський професійний шосейний велогонщик.
 Самойлов Вадим Рудольфович (1964) — радянський і російський музикант, композитор, продюсер, засновник та учасник рок-гурту «Агата Кристи».
 Самойлов Василь Васильович (1813—1887)  — російський актор і художник.
 Самойлов Віктор Васильович (1969—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самойлов Віталій Анатолійович (1962) — радянський і латвійський хокеїст, воротар. Олімпійський чемпіон.
 Самойлов Віталій Олегович (1975) — український футболіст, півзахисник.
 Самойлов Володимир Якович (1924—1999) — російський актор, Народний артист СРСР.
 Самойлов Гліб Рудольфович (1970) — російський музикант, екс-фронтмен гурту «Агата Кристи», лідер гурту The Matrixx.
 Самойлов Давид Самійлович (1920 —1990) — російський поет.
 Самойлов Дмитро Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самойлов Едуард Володимирович (1950—2010) — радянський і російський політолог, журналіст, дисидент.
 Самойлов Євген Валеріанович (1912 —2006) — російський актор, Народний артист СРСР.
 Самойлов Олег Володимирович (1967) — радянський та казахський футболіст, згодом — казахський футбольний суддя.
 Самойлов Олександр Володимирович (1952—2020) — радянський і російський актор театру і кіно. Заслужений артист Російської Федерації (1997).
 Самойлов Олександр Миколайович (1744 —1814) — російський військовий діяч 18 — 19 століття.
 Самойлов Олексій Миколайович (1974—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самойлов Самуїл Ісаакович (1900—1938) — український радянський розвідник. Начальник Розвідувального Управління НКВС Української РСР.
 Самойлов Сергій Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Самойлов Юрій — Український оперний співак (баритон).

Див. також 
 Самойлова
 Самойлович
 10262 Самойлов

Російські прізвища
Прізвища на -ов